Istitut cultural ladin - Majon di Fascegn – istituto della provincia di Trento deputato alla valorizzazione della cultura ladina, fondatore del Museo ladino di Fassa
 Istitut cultural ladin - Cesa de Jan – istituto della provincia di Belluno deputato alla valorizzazione della cultura ladina bellunese